Paulus II van Antiochië, Grieks patriarch van Antiochië (518-521)
 Paulus II de Zwarte, Syrisch patriarch van Antiochië (550-575)
 Paulus II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (641-653)
 paus Paulus II (1417-1471), paus (1467-1471)